Preisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Preisinger (1710–1751), österreichischer Orgelbauer, siehe Anton Preysinger
 Johannes Preisinger (* 1939), deutscher Botschafter
 Josef Preisinger (1792–1865), österreichischer Opernsänger
 Michael Preisinger (Pseudonym Mig van Steinbrink; * 1962), deutscher Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Miroslav Preisinger (* 1991), slowakischer Eishockeyspieler
 Rudolf Preisinger (* 1957), deutscher Agraringenieur und Genetiker
 Susanne Preisinger (* 1957), österreichische Politikerin (FPÖ)

Siehe auch:
 Preissinger